Krkavčí skála nebo Krkavčí skály může být:

 Krkavčí skály (Ralská pahorkatina), zvané také Valojetky – skalní útvar u obce Křižany na Liberecku v Josefovském údolí
 Krkavčí skála (Lužické hory) – pískovcová skalní věž u osady Naděje v Lužických horách. Původní německý název skály byl Rabenstein (Havraní kámen). V některých současných mapách uvedena pod názvem Křížová skála.
 Krkavčí skály (Brdy) – skalní utvar v Brdech
 Krkavčí skála (Moravský kras) – skalní útvar v Moravském krasu
 Krkavčí skála (Sázava) – hradiště nad meandrem řeky Sázavy na severozápadním okraji města Sázava  v okrese Benešov
 Krkavčí skála (České středohoří) – skalní útvar v Českém středohoří u obce Sebuzín v Tlučenském údolí
 Krkavčí skála (Český ráj) – skalní útvar v Českém ráji

Podobný název 
 Havraní skála